Tirolska je lahko:

 Tirolska, zgodovinska regija v Srednji Evropi
 Tirolska (zvezna dežela) 
 Severna Tirolska 
 Vzhodna Tirolska
 Južna Tirolska  (Italija)